Mohamed nebo Muhammad může znamenat:

 Mohamed (570-632), arabský obchodník a válečník, zakladatel islámu
 Aida Mohamedová (* 1976), maďarská sportovní šermířka
 Sail Mohamed (1894–1953), alžírsko-francouzský anarchista bojující ve Španělské válce

 Muhammad VI. (* 1963), od roku 1999 marocký král z dynastie Alavitů

první jméno
 Seznam článků začínajících na „Mohamed“
 Seznam článků začínajících na „Muhammad“